Апертура 2009 () — 85-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2009 на rsssf.com

2009
Чили
Спорт в Чили в 2009 году